Maagdenhuis (Amsterdam), het Maagdenhuis in Amsterdam
 Maagdenhuis (Antwerpen), het Maagdenhuis in Antwerpen.